

Geografia
 La Bruna – frazione del comune di Perugia
 Santa Maria la Bruna – frazione del comune di Torre del Greco (NA)

Persone
 Antonio La Bruna – lottatore italiano
 Domenico La Bruna – pittore italiano
 Isidoro La Bruna – calciatore italiano